Miguel Antonio Millana Sansaturio (Sòria, Castella i Lleó, 8 de maig de 1952) és un empresari, economista i polític valencià d'origen castellà.

Trajectòria 
Fou diputat a les Corts Valencianes pel PSPV-PSOE entre 1983 i 1995. Formà part del govern del president Joan Lerma com a Conseller de Treball, Sanitat i Seguretat Social entre el juny de 1983 i juliol de 1985.

Millana Sansaturio és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, i diplomat en Administració i Finances. A la Universitat fou simpatitzant de jove de la Lliga Comunista Revolucionària abans d'incorporar-se a les Joventuts Socialistes en 1974 i al PSOE en 1975. Fou assessor tècnic del sindicat UGT des de 1978 fins a 1983. El 1995 fou president de Confesal (Confederació Empresarial de Societats Laborals d'Espanya) fins al primer d'Octubre de 2010, abans seria president de la Federació de Societats Anònimes del País Valencià (actualment FEVES-SOCIETATS LABORALS).

Referències 
 

Polítics sorians
Consellers dels Consells de Joan Lerma
Diputats a les Corts Valencianes pel Partit Socialista del País Valencià
Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana
Socialistes castellanolleonesos
Consellers de Sanitat de la Generalitat Valenciana
Naixements del 1952